Gute Nacht, Herr Landstreicher steht für:

 Gute Nacht, Herr Landstreicher!, Geschichte von Astrid Lindgren und das dazu gehörige Hörspiel
 Gute Nacht, Herr Landstreicher (Film), schwedischer Film nach dem Buch von Astrid Lindgren